Pallman ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Pallmann (1903–1965), Schweizer Agrikulturchemiker
 Heinrich Pallmann (1849–1922), deutscher Kunsthistoriker
 Karl Pallmann (1881–1968), deutscher Politiker (Wirtschaftspartei)
 Rudolf Pallmann (1904–1979), deutscher Feldjäger und Kriegsverbrecher
 Peter Götz Pallmann (1908–1966), deutscher Maler 

Pallman steht für:
 Pallmann (Roman), Roman von Hans Blickensdörfer (1982)